Галепус () — род среднепермских аномодонтов из Южной Африки.

Описание 
Длина галепуса около 30 см. Передние зубы увеличены. Хвост очень длинный. Глазницы большие. Возможно, галепус хорошо бегал. Голова, относительно туловища, большая.

Аномодонты
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Африки